Het Europees kampioenschap dammen 1967 werd van 20 juni tot en met 1 juli 1967 in het Italiaanse Livorno door 16 deelnemers gespeeld. 
De Italiaanse dambond organiseerde het toernooi onder supervisie van de FMJD. 
Het was de tweede keer dat een toernooi om het Europees kampioenschap dammen werd georganiseerd. 

De Nederlander Ton Sijbrands en de Sovjets Vjatsjeslav Sjtsjogoljev en Andris Andreiko eindigden in een rond toernooi op de gedeelde 1e plaats met 26 punten. 
Sijbrands won door toepassing van het SB-systeem voor de eerste keer de Europese titel met Sjtsjogoljev en Andreiko op de 2e en 3e plaats. 
De andere Nederlander, Wim van der Sluis, eindigde op de 5e plaats met 20 punten en de Belgische deelnemer, Maurice Verleene, met 8 punten op de gedeelde 12e plaats.

Eindstand

Externe link
 Eindstand op Toernooibase

Europees kampioenschap dammen
Dammen in Italië
Dammen in 1967
Sport in Toscane
Livorno
Dammen